Мартіна Навратілова виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Франції 1982, у фіналі перемігши Андреа Джегер з рахунком 7–6(8–6), 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Мартіна Навратілова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (півфіналістка)
  Мартіна Навратілова (Чемпіонка)
  Трейсі Остін (чвертьфіналістка)
  Андреа Джегер (фіналіст)
  Гана Мандлікова (півфіналістка)
  Сільвія Ганіка (2 коло)
  Міма Яушовець (4 коло)
  Енн Сміт (4 коло)
  Беттіна Бюнге (2 коло)
  Біллі Джин Кінг (3 коло)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфіналістка)
  Андреа Леанд (4 коло)
 n/a
  Мері-Лу П'ятек (2 коло)
  Кеті Ріналді (4 коло)
  Пем Кеселі (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1982 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1982 у тенісі